S Club 7 — британская поп-группа, существовавшая в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Группа была создана Саймоном Фуллером в 1998 году. Она получила известность благодаря посвящённому ей самой телесериалу «Майами 7», у которой на счету 90 миллионов зрителей, в 100 странах мира. Впоследствии группа снялась ещё в нескольких сериалах и телефильмах. Её синглы четырежды возглавляли британский хит-парад, также она имела определённый международный успех.

В 2014 году группа восстановила свой первоначальный состав и название.

С S Club была связана подростковая поп-группа S Club 8 (она же S Club Juniors).

История группы

Участники

Фильмография

Дискография

Альбомы 
 S Club (1999)
 7 (2000)
 Sunshine (2001)
 Seeing Double (2002)
 Best: The Greatest Hits of S Club 7 (2003)

Примечания

Ссылки 
 S Club на сайте Discogs

Поп-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Исполнители Polydor Records
Исполнители Interscope Records
Музыкальные коллективы из Лондона